Лучано Эктор Беккио  (; родился 28 декабря 1983, Кордова, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий.

До «Норвича» аргентинец выступал за «Лидс Юнайтед», в котором провёл более 200 игр и забил более 80 голов. Занимает 10 место в списке лучших бомбардиров «Лидса» в чемпионате Англии.

Клубная карьера

Карьера в Испании 
Лучано начал свою карьеру в Буэнос-Айресe, выступая за молодёжный состав «Бока Хуниорс». После того как ему не удалось закрепится в составе, он решил переехать в Европу. Благодаря своим итальянским корням Беккио получил итальянское гражданство, которое позволило ему играть в Испании, не подпадая под ограничение на легионеров. С 2003 по 2008 Лучано успел поиграть в составе многих испанских клубов, но по-настоящему ему удалось закрепиться в «Мериде». В сезоне 2007/08 Лучано стал лучшим бомбардиром чемпионата с 22 мячами в активе. Это позволило «Мериде» попасть в четвёрку сильнейших и впервые в истории побороться за место в Испанской Сегунде. Однако «Мерида» уступила в двухматчевом противостоянии «Понферрадине».

Лидс Юнайтед 
Летом 2008 года Лучано отправился на просмотр в Лидс. Он произвел хорошее впечатление на тогдашнего тренера «Лидса» Гари Макаллистера, и 31 июля клуб из Йоркшира заключил с ним трёхлетний контракт. В сезоне 2009/10 «Лидс» завоевал путевку в Чемпионшип, заняв вторую строчку в Лиге 1. 1 января 2013 года Беккио забил свой 76-й гол в Чемпионате Англии, обошёл Артура Хайдса и стал десятым в списке бомбардиров «Лидса» в Чемпионате Англии.

Награды и достижения 
  Мерида

 Полуфиналист плей-офф Испанской Сегунды B

  Лидс Юнайтед

 Серебряный призёр Лиги 1 (выход в Чемпионшип)

Личные награды 
 Чемпионшип: Игрок месяца (ноябрь 2010) по признанию Профессиональной футбольной ассоциации
 Испанская Сегунда B: трофей Пичичи как лучшему бомбардиру сезона 2007/08 (22 гола)

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Мурсия»
Игроки ФК «Террасса»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Мерида» (1990)
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Бельграно»